La Copa de Brasil 1991 fue la tercera edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales. 

El campeón del torneo fue el Criciúma de la ciudad de Criciúma, después de empatar por un marcador global de 1-1 y ganar por la regla del gol visitante al Gremio. El máximo goleador de la copa de Brasil 1991 fue Gérson da Silva con 6 goles, quien jugaba para el Clube Atlético Mineiro.

En el torneo se jugaron 62 partidos y se marcaron 128 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Criciúma1° título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Notas y referencias

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1991
Fútbol en 1991
Brasil en 1991